Harte ist der Familienname folgender Personen:

 Bret Harte (1836–1902), US-amerikanischer Schriftsteller
 Conor Harte (* 1988), irischer Hockeyspieler
 Cornelia Harte (1914–1998), deutsche Entwicklungsbiologin und Hochschullehrerin
 David Harte (* 1988), irischer Hockeyspieler
 Friedrich Harte (1872–1941), deutscher Politiker (DVP)
 Günter Harte (1925–2012), niederdeutscher Erzähler und Schriftsteller
 Ian Harte (* 1977), irischer Fußballspieler
 Jan Harte van Tecklenburg (1853–1937), niederländischer Politiker
 Johanna Harte (1923–1991), niederdeutsche Autorin
 Mario Harte (* 1988), barbadischer Fußballspieler
 Mickey Harte (* 1973), irischer Popsänger
 Verity Harte (* 1968), britische Philosophin

Harte ist der Name folgender Orte:
 Bystra (Szczytna), Ortsteil der Stadt Szczytna in Polen
 Harte (Dänemark), Gemeinde in Dänemark